L'arrondissement de l'Ortenau est un arrondissement du Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district de Fribourg-en-Brisgau. Son chef-lieu est Offenbourg. L'Ortenau est également intégralement membre de l'Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau, intercommunalité binational regroupant les villes autour de Strasbourg de part et d'autre du Rhin.

Géographie 
L'Ortenau se situe sur la rive orientale du Rhin, face à la ville française de Strasbourg. Il comprend une partie de la plaine du Rhin supérieur et du nord de la Forêt-Noire, dont le sommet le plus élevé, la Hornisgrinde, se situe au nord-est de l'arrondissement. Des vallées de la Forêt-Noire descendent quatre affluents du Rhin qui irriguent l'Ortenau, le principal étant la Kinzig. Le secteur non constitué en municipalité de Rhinau, qui appartient à la ville française de Rhinau, en fait partie.

Tableau général des communes

Eurodistrict 

district européen, l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau agglomération transfrontalière centrée sur Strasbourg a été mise en place en  2005 pour coordonner et mettre en place des projets communs (transport, urbanisme, éducation, santé, formalités administratives...). Un arrêté préfectoral paru le  2010 rend officiel l'Eurodistrict dans sa forme de groupement européen de coopération territoriale (CEGT).

Notes et références